Нусдорф — топоним. Может означать:

 Нусдорф-ам-Хаунсберг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
  — пригород Вены.
 Нусдорф (Кимгау) — коммуна в Германии, в земле Бавария.